Profumo di morte (The Substitute) – film per la televisione del 1993 diretto da Martin Donovan
 Profumo di morte (Die-Cast) – romanzo di Neville Steed, n. 2087 de Il Giallo Mondadori